Lasseregg oder Lassereck heißen:
 Lasser von Lasseregg, Salzburger Bürger- und Adelsgeschlecht

 Schloss Lasseregg (Anif), Schloß bei Salzburg
 Schloss Lassereck (Unterach), Schloß am Attersee

Siehe auch: 
 Lasserhof